Tua steht für:
 Tua (Aldeia), portugiesische Stadt
 Tua (Felsen), Felsen in der Antarktis
 Tua (Fluss), portugiesischer Fluss
 Tua (Papua-Neuguinea), Fluss in Papua-Niugini
 Linha do Tua, Bahnstrecke in Portugal 
 Tua (Rapper), deutscher Rapper
 Tua Tagovailoa (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Tua ist der Familienname folgender Personen:
 David Tua (* 1972), samoanisch-neuseeländischer Boxer
 Paolo Maria Tua (1878–1949), italienischer Bibliothekar und Lokalhistoriker

tua steht für:
 Wiarumus (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

TUA steht für:
 Theologische Universität Apeldoorn, niederländische Universität 
 Turkmenistan Airlines (ICAO-Code), turkmenische Fluggesellschaft
 Teniente Coronel Luis A. Mantilla International Airport (IATA-Code), Flughafen von Tulcán, Provinz Carchi, Ecuador
 Türkisch Angora, Katzenrasse

Siehe auch:
 Toua

Abkürzung